Home from Home jest albumem szwedzkiej punk rockowej grupy Millencolin. Wydany został 12 marca 2002 roku (zob. 2002 w muzyce).

Lista utworów na płycie
 "Man Or Mouse" (MP3)
 "Fingers Crossed"
 "Black Eye"
 "Montego"
 "Punk Rock Rebel"
 "Kemp" (MP3)
 "Botanic Mistress"
 "Happiness For Dogs"
 "Battery Check"
 "Fuel To The Flame" (MP3)
 "Afghan"
 "Greener Grass"
 "Home From Home"

Linki zewnętrzne 
 Okładka
 Album na Discogs

Albumy Millencolin
Albumy muzyczne wydane w roku 2002
Albumy Burning Heart Records
Albumy Epitaph Records